Walery Sławek byl předsedou třech vlád Druhé Polské republiky:

 První vláda Waleryho Sławka od 29. března 1930 do 23. srpna 1930
 Druhá vláda Waleryho Sławka od 5. prosince 1930 do 26. května 1931
 Třetí vláda Waleryho Sławka od 28. března 1935 do 12. října 1935